Wangnick ist ein deutscher Ortsname:
 Wangnick, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Wągniki (Górowo Iławeckie), Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wangnick, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wągniki (Korsze), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Wangnicken